Warszawska Praga – prawobrzeżna część Warszawy
 Warszawa Praga – stacja kolejowa w Warszawie